7-й Кубок ФИФА по мини-футболу — проходил с 1 по 18 ноября 2012 года в Таиланде в городах Бангкок и Накхонратчасима. Чемпионом в 5-й раз в своей истории стала сборная Бразилии.

Команды 
Второй чемпионат подряд ФИФА увеличивает количество участников финальной стадии. На этот раз в соревновании примет участие 24 команды вместо 20, принимавших участие в предыдущем первестве.

Азиатская зона 
  Таиланд
  Иран
  Австралия
  Япония
  Кувейт

Африканская зона 
  Ливия
  Египет
  Марокко

Европейская зона 
 Отборочный турнир УЕФА
  Чехия
  Португалия
  Сербия
  Украина
  Италия
  Россия
  Испания

Океанская зона 
  Соломоновы острова

Северо-, Центрально-Американская и Карибская зоны 
  Коста-Рика
  Мексика
  Гватемала
  Панама

Южно-Американская зона 
  Аргентина
  Бразилия
  Колумбия
  Парагвай

Судьи

Групповой раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Раунд плей-офф 

{{Турнир16

|11 ноября — 13:00 — | Португалия
|4| Парагвай|1
|12 ноября — 13:00 — | Италия|5| Египет|1
|11 ноября — 15:30 — | Испания|7| Таиланд|1
|12 ноября — 15:30 — | Россия|3| Чехия|0
|11 ноября — 17:00 — | Колумбия|2| Иран|1
|11 ноября — 15:30 — | Украина|6| Япония|3
|12 ноября — 18:00 — | Аргентина|2| Сербия|1
|12 ноября — 15:30 — | Бразилия|16| Панама|0

|14 ноября — 15:30 — | Португалия|3| Италия|4|14 ноября — 18:00 — | Испания|3| Россия|2
|14 ноября — 15:30 — | Колумбия|3| Украина|1
|14 ноября — 13:00 — | Бразилия|3| Аргентина|2

|16 ноября — — | Испания|4| Италия|1
|16 ноября — — | Бразилия|3| Колумбия|1

|18 ноября — — | Бразилия|3| Испания|2

|18 ноября — — | Италия|3| Колумбия|0
}}
 Бомбардиры 
9 голов Эдер Лима8 голов Родольфо Фортино7 голов Нето Фернандиньо Саад Ассис Фернандо Кардинал Рикардиньо6 голов Жэ5 голов Кристиан Борруто Серхио Лосано Сергей Сергеев Сирило Денис Овсянников Евгений Рогачёв4 гола Максимилиано Ресчиа Родриго Фалкао Ахмед Мохамед Айкардо Фернандао Андрес Рейес Джонатан Торо Эдвин Кубильо Энмануэль Айяла Младен Косич Максим Павленко Каору Мориока3 гола Леандро Куццолино Ари Винисиус Габриэл Рафаэл Рамадан Самасри Борха Торрас Габриэль Лима Анхельот Каро Ахмад аль-Фарси Дмитрий Прудников Видан Божович Супхавут Тхуеанкланг Котаро Инаба2 гола Тобиас Сито Мартин Амас Вилде Сими Алан Агилар Вальтер Энрикес Ибрахим Буги Афшин Каземи Мохаммад Тахери Алемао Альваро Лин Мигельин Ортис Алекс Мерлим Умберто Онорио Серджо Романо Марко Эрколесси Хорхе Абриль Йефри Дуке  Луис Наваррете Диего Суньига Шакер аль-Мутаири Абдурахман аль-Тауиль Мохаммед Рахома Морган Плата Алькис Альварадо Клаудио Гудридж Мигель Лассо Майкл де Леон Фернандо Мена Карлос Перес Хуан Салас Жуан Матуш Пула Робиньо Павел Сучилин Александр Фукин Владимир Лазич Слободан Райчевич Миках Леа'алафа Критсада Вонгкаэо Джирават Сорнвичиан Александр Сорокин Сергей Чепорнюк Михал Бележ Ватару Китахара Шота Хоши1 гол Грэг Джовенали Дэнни Нгалуафе Аарон Чимитиле Сантьяго Басиле Аламиро Вапораки Эрнан Гарсиас Матиас Лусикс Эрик Асеведо Хосе Гонсалес Эстуардо де Леон Армандо Эскобар Мизо Мостафа Надер Ахмед абу Сери Масуд Данешвар Ахмад Исмаилпур Али Рахнама Хоссейн Тайеби Али Хассанзаде Кике Лука Леджьеро Джузеппе Ментасти Джаиро дос Сантос Марсио Форте Хосе Кирос Йоханн Прадо Алехандро Серна Йейссон Фоньегра Хамад аль-Авадхи Ахмед Фатхи Азиз Дерру Яхъя Джабран Юссеф эль-Мазрай Мохаммед Талиби Адиль Хабиль Виктор Кьирос Хорхе Родригес Аполинар Галвес Оскар Инкс Фабио Алькарас Вальтер Вильяльба Адольфо Салас Мариньо Нандиньо Владислав Шаяхметов Боян Павичевич Слободан Яньич Джеффери Буле Самуэль Осифело Эллиот Рагомо Джордж Стивенсон Энтони Тало Кеаттийот Чалаемхет Джетсада Чудеч Сергей Журба Дмитрий Федорченко Пётр Шотурма Марек Копецки Томаш Куделка Лукаш Решетар Михал Сейдлер Матьеж Словачек Нобуя Осодо Кацутоши Хенми'''

Ссылки 
 Чемпионат мира по мини-футболу на сайте ФИФА 
 Турнирная таблица и результаты матчей чемпионатНУРГАЗИН ира 2012 по мини-футболу
 Схема розыгрыша чемпионата

Чемпионаты мира по мини-футболу
2012 год в мини-футболе
Спорт в Таиланде в 2012 году
Международные спортивные соревнования в Бангкоке